Coma () er en russisk spillefilm fra 2020 af Nikita Argunov.

Medvirkende 
 Rinal Mukhametov som Viktor
 Ljubov Aksjonova
 Anton Pampushnyj
 Milos Bikovic
 Konstantin Lavronenko som Jan

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Russiske film fra 2020